Antoine Duchesne peut faire référence à :

 Antoine Duchesne (1991-), cycliste canadien ;
 Antoine Louis Hippolyte Duchesne (1781-1854), homme politique français ;
 Antoine Nicolas Duchesne (1747-1827), agronome français.